Это статья о музыкальной группе, о телевизионной программе см. Сегодня в мире (телепрограмма)

«Сегодня в Мире» — современная российская музыкальная группа, играющая мелодичный софт-рок в духе романтичного реализма.

История 
Группу «Сегодня в Мире» создали подмосковные музыканты из Фрязино, бывшие одноклассники Павел Серяков и Илья Сосницкий. Более десяти лет они были участниками группы «Високосный Год», однако из-за возникших в коллективе разногласий в июне 2006 года приняли решение покинуть «Високосный Год» и организовать собственную группу. После полугода работы над подготовкой репертуара, в 2007 году был образован проект «Сегодня в Мире».

Название коллектива было взято из песни «Звёздный мальчик».

19 июня 2012 года объявили о закрытии проекта «Сегодня в мире».

Однако, несмотря на закрытие проекта, 13 сентября 2012 года на официальном сайте группы появилась новая песня «Зая».

После закрытия проекта в 2012 и 2013 году участники группы дали несколько «квартирников», а в июне 2015 объявили о «расконсервировании» проекта и продолжают деятельность.

14 марта 2018 года Павел Серяков оставил на официальном сайте группы сообщение о том, что Илья больше не имеет отношения к группе. Дальнейшую деятельность Павел планирует осуществлять в одиночку.. Илья Сосницкий стал музыкантом группы «Магелланово Облако».

30 ноября 2018 года состоялась премьера клипа на песню «Любовь»., а в следующем году – на песню «Серьёзные деньги».

В 2022 году выходит мини-альбом «Тампере». В том же году выходят три сингла, записанные при содействии Ильи Сосницкого: «Я знаю...», «Август» и «Кавычки закрываются».

Состав

Основной 
 Павел Серяков — музыка, тексты, вокал, аранжировка, гитара, бас-гитара

Концертный 
 Виктория Чарноцкая — вокал
 Алексей Данилов — клавишные
 Сергей Сокулер — бас-гитара
 Михаил Юдин — ударные

Бывшие участники 
 Илья Сосницкий — музыка, вокал, аранжировка, гитара, клавишные, флейта, перкуссия (2006–2018, 2022)

Дискография

Студийные альбомы 
2007 — «Всё что есть»

2009 — «Песни Новеллы Матвеевой»

2012 — «Всё не зря»

2022 — «Тампере» (мини-альбом)

Синглы 
2008 — «Мы сами знаете кто» (интернет-сингл)

2008 — «Остров Свободы»
2018 — «Любовь»
2019 — «Серьёзные деньги»
2022 — «Я знаю...»
2022 — «Август»
2022 — «Кавычки закрываются»

Сборники 
2014 — «Лучшие песни»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт группы «Сегодня в Мире»
 «Сегодня в Мире» в ЖЖ
 «Сегодня в Мире» в Азбуке шансона на Ля-Минор
 «Сегодня в мире»: интервью радиостанции «Студия-1»

Музыкальные коллективы России
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Високосный год (группа)